Název Závišín má více sídel:
 Zádub-Závišín, obec v okrese Cheb
 Závišín (Zádub-Závišín), část obce Zádub-Závišín v okrese Cheb
 Závišín (Bělčice), část obce Bělčice v okrese Strakonice